Cairedo bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Abo (auch Abo Cairedo), siehe Abo (Quelicai)
 einen Ort im Suco Laisorolai de Baixo, siehe Laisorolai de Baixo
 einen Ort im Suco Lelalai, siehe Lelalai